Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Greenwood () :
le comté de Greenwood, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Greenwood, situé dans l'État du Kansas.